«All Killer, No Filler: The Anthology» — компиляционный альбом американского певца Джерри Ли Льюиса, выпущенный в мае 1993 года на двух дисках, включающий в себя 42 песни в стиле рок-н-ролл и рокабилли.

Об альбоме 
«All Killer, No Filler: The Anthology» включает композиции, записанные с середины 1950-х до 1980-х годов. Выпуск альбома был хорошо воспринят критикой. В 2003 году Rolling Stone расположил альбом на 242 строчке в списке 500 величайших альбомов всех времён по версии журнала Rolling Stone.

Список композиций 
Первый диск
 «Crazy Arms» (Ralph Mooney, Chuck Seals) — 2:44
 «End of the Road» (Jerry Lee Lewis) — 1:48
 «It’ll Be Me» (Jack Clement) — 2:45
 «All Night Long» (Don Chapel, Traditional) — 2:03
 «Whole Lotta Shakin' Goin On» (Sonny David, Dave Williams) — 2:52
 «You Win Again» (Hank Williams) — 2:55
 «Great Balls of Fire» (Otis Blackwell, Jack Hammer) — 1:51
 «Down the Line» (Roy Orbison, Sam Phillips) — 2:13
 «Breathless» (Blackwell) — 2:42
 «High School Confidential» (Ron Hargrave, Lewis) — 2:29
 «Break Up» (Charlie Rich) — 2:38
 «In the Mood» (Joe Garland, Andy Razaf) — 2:20
 «I’m on Fire» (Bob Feldman, Jerry Goldstein, Richard Gottehrer) — 2:23
 «Money (That's What I Want)» (Janie Bradford, Berry Gordy, Jr.) — 4:28
 «Another Place, Another Time» (Jerry Chesnut) — 2:25
 «What's Made Milwaukee Famous (Has Made a Loser Out of Me)» (Glenn Sutton) — 2:35
 «She Still Comes Around (To Love What’s Left of Me)» (Sutton) — 2:29
 «To Make Love Sweeter for You» (Jerry Kennedy, Sutton) — 2:49
 «Don't Let Me Cross Over» (Joe Penny) — 2:58
 «One Has My Name (The Other Has My Heart)» (Hal Blair, Eddie Dean, Dearest Dean) — 2:38
 «Invitation to Your Party» (Bill Taylor) — 1:57

Второй диск
 «She Even Woke Me Up to Say Goodbye» (Doug Gilmore, Mickey Newbury) — 2:39
 «One Minute Past Eternity» (Stan Kesler, Taylor) — 2:05
 «I Can’t Seem to Say Goodbye» (Don Robertson) — 2:33
 «Once More With Feeling» (Kris Kristofferson, Shel Silverstein) — 2:24
 «There Must Be More to Love than This» (Thomas LaVerne, Taylor) — 2:43
 «Please Don't Talk About Me When I'm Gone» (Sidney Clare, Sam H. Stept) — 2:24
 «Touching Home» (Dallas Frazier, A.L. Owens) — 2:36
 «Would You Take Another Chance on Me» (Jerry Foster, Bill Rice) — 2:51
 «Chantilly Lace» (J.P. Richardson) — 2:50
 «No Headstone on My Grave» (Rich) — 5:22
 «Drinkin' Wine, Spo-Dee-O-Dee» (Stick McGhee, J. Mayo Williams) — 3:38
 «Sometimes a Memory Ain’t Enough» (Stan Kesler) — 2:54
 «Meat Man» (Mack Vickery) — 2:46
 «He Can’t Fill My Shoes» (Frank Dycus, Larry Kingston) — 2:32
 «Let’s Put It Back Together Again» (Foster, Rice) — 3:18
 «Middle Age Crazy» (Sonny Throckmorton) — 3:54
 «Come on In» (Bobby Braddock) — 2:32
 «I’ll Find It Where I Can» (Michael Clark, Zack Vanasdale) — 2:46
 «Over the Rainbow» (Harold Arlen, E.Y. "Yip" Harburg) — 3:45
 «Thirty-Nine and Holding» (Foster, Rice) — 2:56
 «Rockin' My Life Away» (Vickery) — 3:27

Сборники 1993 года
Сборники на английском языке